Хильперик I (ум.ок. 480) — король бургундов (473—480).
 Хильперик I (ок. 537—584) — король франков из династии Меровингов (561—584).